Лопа́тки — многозначный термин:


Населённые пункты

Россия 
 Лопатки — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Лопатки — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Лопатки — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Лопатки — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Лопатки — село в Горностаевском районе Херсонской области.

Спорт 
 Лопатки — снаряжение для плавания, используется в качестве тренажера для рук на тренировках.

См. также 
 Лопатка (значения)
 Лопатка — кость пояса верхних конечностей.